Жемчужное — название населённых пунктов:

Россия 
 Жемчужное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.

Украина 
Днепропетровская область
 Жемчужное — посёлок,  Юрьевский район
 Жемчужное — село,  Юрьевский район